Bolesław Skąpski (1876–1948) – inżynier, oficer
 Bolesław Skąpski (1905–1940) – prawnik, oficer